Брю́ггер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Брюггер, Кристиан Георг (1833—1899) — швейцарский ботаник и географ.
 Брюггер, Мадс (род. 1974) — датский режиссёр.
 Брюггер, Марк — швейцарский кёрлингист и тренер.